Совместное (межвидовое) командование специальных операций США  () было создано в составе Министерства обороны США в качестве самостоятельного оперативного управления в конце 1980 г. в результате неудачи операции сил СпН США по освобождению захваченного революционными повстанцами посольства США в  Тегеране. Значительную организационную роль на первых порах формирования командования сыграл полковник Ч. Беквит.

Органы управления и планирования командования расквартированы при главном гарнизоне войск СпН СВ Форт-Брэгг (Северная Каролина) (на территории аэродрома «Поуп-Филд») .

Основной задачей Командования специальных операций США на данный момент является противодействие угрозе международного терроризма специальными средствами на заморских ТВД. Совместное командование специальных операций является оперативным управлением в составе Командования специальных операций США. В ряд задач, поставленных перед Совместным командованием специальных операций США входят:
 Выработка и постановка задач для подразделений и частей СпН постоянной боевой готовности
 выработка практических методик совместного применения частей и подразделений СпН различных родов войск
 Разработка теории и стандартизация методик боевой подготовки подразделений и частей СпН, выдача технических заданий на разработку специализированного снаряжения и вооружения войск и частей СпН
 Разработка теории боевого взаимодействия подразделений и частей СпН всех видов вооружённых сил (СВ, ВМС, ВВС)

Части постоянной боевой готовности СпН в подчинении Совместного командования специальных операций США
Совместному командованию специальных операций США в оперативном отношении подчиняются все разведывательно-диверсионные части и подразделения войск СпН США, постоянно готовые к отправке на заморские ТВД. На данный момент в разведывательно-диверсионные части постоянной боевой готовности войск СпН США официально входят:
 Группа «Дельта» 
 Группа развития специальных средств войны флота
 
Совместно с частями постоянной боевой готовности к выполнению специальных заданий по приказу Совместного командования специальных операций могут привлекаться также подразделения 75-го полка рейнджеров и 160-го авиаполка СпН армейской авиации (в том числе, в составе 121-й, позже 145-й  оперативной группы (ОГ) СпН по Ираку и Афганистану).

В качестве органов спецразведки Совместное командование специальных операций использует в оперативном районе 
  (U.S. Army Intelligence Support Activity)

Оперативно-боевые группы (ОБГ) разведки в районе ответственности
 организуют агентурным путём сбор, оценку и анализ разведывательной информации в интересах частей СпН СВ и частей СпН других родов войск (по необходимости)
 развертывают в оперативном районе сети спецсвязи и организуют сбор разведывательной информации техническими средствами во взаимодействии с подразделениями Агентства национальной безопасности США (как на ТВД, так и на территории США).
 выдают частям и подразделениям СпН СВ конкретные рекомендации по ведению разведывательно-диверсионных действий в данном районе
 осуществляют координацию боевой разведработы с органами военной разведки других родов войск в данном районе
В районах боевых действий бойцы и оперативные сотрудники действуют в непосредственном контакте с подразделениями Управления стратегической поддержки РУМО США (DIA Strategic Support Branch) и подразделениями управления специальных операций ЦРУ.

Передовые части поля боя СпН 
Передовыми частями поля боя СпН Министерство обороны США считает части и подразделения СпН постоянной боевой готовности, задачей которых является ведение разведки переднего края, захват передовых плацдармов, нарушение коммуникаций и срыв боеготовности сил противника, диверсии в тылу противника непосредственно перед высадкой и развертыванием основных сил ВС США.

Совместные действия частей спецразведки и сил СпН определяются доктриной ВС США и ВС НАТО как «подготовка оперативного ТВД для развертывания основной группировки ВС».

В передовые части поля боя СпН США входят группа «Дельта» и Группа развития специальных средств войны флота, взаимодействующие с органами спецразведки СВ США. По определению генерала СВ США М. Риспаса (в прошлом командира 10-го полка СпН СВ),  "передовые части поля боя СпН выполняют задачи специального характера и работают по заранее назначенным стратегическим целям на всю глубину оперативного района с целью подготовки безопасной высадки основной группировки войск и  её развертывания в оперативном районе.».

Боевое применение частей Совместного командования специальных операций

Боевое применение частей Совместного командования специальных операций в Пакистане 
Официально считается, что части СпН США, расквартированные в Афганистане, не имеют права без особого разрешения пересекать афгано-пакистанскую границу. Тем не менее, по данным иранского информационного агентства ИРНА, в январе 2006 г. подразделения СпН СВ США незаконно пересекли афгано-пакистанскую границу в попытке захватить руководство Аль-Каиды (в том числе, предположительно, лично Усамы бин Ладена) в н.п. Сайдгай (провинция Северный Вазиристан). Информационные агентства Пакистана отрицали факт подобного нарушения государственной границы.

Согласно материалам СМИ США (газеты Вашингтон Пост), в период до 2006 г. органы планирования Совместного командования специальных операций (начальник управления - генерал-лейтенант  С. Маккристал) исходили из крайне отрицательного отношения гражданских и военных властей Пакистана к публикации в СМИ информации о сотрудничестве ВС Пакистана и ВС США, а также о тех или иных действиях подразделений и частей ВС США на территории Пакистана. Также, согласно результатам опубликованного  в 2009 г. в СМИ США (газете Нэйшн) журналистского расследования, подразделения Совместного командования специальных операций и военные специалисты частной военной компании Блэкуотер развернули в Карачи региональный центр боевого управления СпН, занимавшийся планированием и реализацией спецопераций по уничтожению лидеров партизан, психологической войны, воздушной разведки района, а также   удары с привлечением БПЛА.

В 2009 г. на сайте Викиликс была опубликована закрытая переписка посольства США в Пакистане с отчётом посла Энн Паттерсон о получении от Генерального штаба ВС Пакистана разрешения на расквартирование на территории страны частей ВС США, включая и подразделения частей постоянной готовности  и оказания им содействия со стороны командования ВС Пакистана. Данная публикация опровергла утверждения официальных лиц МО США, что присутствие военнослужащих СпН США на территории Пакистана ограничивается подготовкой личного состава ВС Пакистана. В публикации также упоминались конкретные задачи частей постоянной готовности СпН США на территории Пакистана, в том числе агентурная и видовая разведка в интересах ЦБУ СпН ВС США в Карачи.

В 2011 г. Совместному командованию специальных операций было поручено спланировать и реализовать на территории Пакистана специальную операцию по уничтожению лидера «Аль-Каиды» Усамы бин Ладена (кодовое наименование «Копьё Нептуна»). Операция была реализована в мае 2011 г. силами подразделений Группы развития специальных средств войны флота

Боевое применение частей Совместного командования специальных операций в Афганистане 
Согласно информации, обнародованной в документальном фильме «Грязные войны» (снятом в США), части СпН, подчинённые Совместному командованию специальных операций, ответственны за значительное количество спецопераций в Афганистане, в том числе с жертвами среди мирного населения. Во время одной из спецопераций в городе Гардез (провинция Пактия, недалеко от укрепрайона Тора-Бора) от огня военнослужащих СпН США погибли служащие афганской полиции и несколько гражданских женщин. В результате этой трагедии глава Совместного командования специальных операций адмирал У. Макрэйвен принес извинения родственникам погибших и возместил материальный ущерб подарками в виде голов скота.

Общее количество спецопераций, спланированных и реализованных под руководством Совместного командования специальных операций  точно неизвестно, т.к. все отчёты о действиях частей СпН постоянной готовности предоставляются непосредственно президенту США и его ближайшим советникам, в том числе членам Совета национальной безопасности США. Рядовые сотрудники и большинство руководителей МО США не имеют доступа к полной информации об операциях планируемых и проводимых Совместным командованием специальных операций.   Ни одна из операций частей постоянной готовности СпН США до сего времени не нашла полного освещения в прессе.

Боевое применение частей Совместного командования специальных операций в Ираке 
В январе 2007 г. президент США Д. Буш публично заявил о необходимости «поиска и уничтожения военными средствами ячеек и организаций, обеспечивающих подготовку и снабжение противоправительственных НВФ в Ираке»." На заседании Комитета по международным отношениям Сената США, председатель комитета Д. Байден проинформировал Госсекретаря США К. Райс, что администрация президента США не имеет прав на планирование и проведение спецопераций за пределами государственной границы Ирака. По мнению Д. Байдена, «мандат, данный президенту США Конгрессом на применение вооружённых сил США в Ираке не давал ему права на применение военной силы вне границ страны»

Несмотря на подобные заявления, Совместное командование специальных операций  совместно с управлением специальных операций ЦРУ  начало в 2007 г. проведение силами разведывательно-диверсионных групп на ирано-иракской границе и вглубь территории Ирана разведрейдов со временных баз на юге Ирака. Основной задачей подразделений и групп СпН США на ирано-иракской границе являлось противодействие иранскому спецподразделению «Кудс», а также захват его бойцов и командиров.

Боевое применение частей Совместного командования специальных операций в Сирии 
Зафиксировано участие военнослужащих JSOC в штурме Ракки, в том числе 75-го рейнджерского полка и 160-го авиационного полка специального назначения.

Первыми в район Ракки выдвинулись бойцы группы «Дельта» и рейнджеры в качестве штурмовых команд в городской застройке. Они использовали ПНВ, тепловизоры и бесшумное оружие. При боях за Табку, рейнджерские группы использовали лёгкие вертолёты семейства Hughes 500: ударные  и транспортные MH-6 Little Bird, стоящих на вооружении 160-го авиаполка СпН. Однако американский спецназ не брал на себя ударную роль в штурме самой Ракки.

Помимо этого в Рожаве появлялись самолёты без опознавательных знаков. Утечки в СМИ позволили идентифицировать их принадлежность к эскадрилье E группы «Дельта». После захвата табкинского аэродрома, на нём разместились CV-22 Osprey, C-130 (в том числе в варианте для сил СпН — MH-130). В качестве средств разведки фигурировал самолёт радиоэлектронной борьбы на базе CN-235, оснащённый средствами оптикоэлектронной (визуальной) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Это позволяло наблюдение за радио- и сотовой связью, обнаружение источников сигнала в режиме реального времени для передачи целей авиации и артиллерии. Оптикоэлектронные системы на CN-235 состоят из камер высокого разрешения обозревающих площади в десятки км². Таким образом, Вооружённые силы США отстранились от прямого участия в штурме города, предоставив, тем не менее, союзным формированиям SDF всемерную авиационную и информационную поддержку.

Главы Совместного командования специальных операций США

Внешние ссылки 

 Official 2009 SOCOM Factbook (pdf)
 JSOC на GlobalSecurity.org
 JSOC на Specialoperations.com
 JSOC на Delta-green.com

Примечания

См. также
Отдел специальных операций ЦРУ

Воинские формирования США
Формирования специального назначения США